Reketó (), Kolozs megye
 Szamosfő, Kolozs megye
 Szendelak, Temes megye